Kandat kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kandat, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Kandat, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar